Ana Clara, el nombre puede hacer referencia a:

 Ana Clara María Miranda de Lage (1946) política española
 Ana Clara Guerra Marques (1962), coreógrafa y bailarina angoleña.
 Ana Clara Horta (1981), cantante, compositora y vilolinísta brasileña.
 Ana Clara Duarte (1989), tenista brasileña.